José Americano da Costa (São José de Mipibu, 25 de janeiro de 1884 — 7 de outubro de 1937) foi um político brasileiro.

Era filho do governador do Rio Grande do Norte, Álvaro Antônio da Costa. Mudou-se para a Bahia, que adotou como terra natal.

Formou-se em 26 de julho de 1913 (turma de 1908)) em Engenharia civil pela Escola Politécnica da Bahia. Sendo um homem culto, demonstrou sempre grande preocupação com as obras céleres e com as obras completas. Falava Esperanto e possuía, na época, biblioteca com aproximadamente seis mil volumes.

Foi prefeito das cidades de Jequié e Salvador, durante a década de 1930, além de ter sido presidente fundador do CREA da 3ª Região, engenheiro do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca, professor catedrático da Escola Politécnica da Bahia e construtor de várias estradas de ferro e de rodagem.

Foi casado com Adelaide Fernandes da Costa, com qual teve 13 filhos.

Sua principal característica como prefeito foram as obras de construção de muitas ruas, avenidas e estradas de rodagem, expandindo as obras urbanas, que até então nunca tinha experimentado tal modelo de administração. Pode-se citar também a doação do terreno para a construção do Instituto de Cegos da Bahia, recuperação das praças do Campo Grande e da Piedade e embelezamento desses e de outros pontos da cidade, com a construção de diversos jardins e fontes d'água.

Prefeitos de Salvador
Prefeitos de Jequié
Professores da Universidade Federal da Bahia
Naturais de São José de Mipibu
Engenheiros do Rio Grande do Norte
Alunos da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia